Casal do Monte é uma pequena zona em Argivai, por sua vez uma das onze subdivisões da cidade da Póvoa de Varzim. É a zona urbana mais a sul da cidade. Como lugar da freguesia de Argivai, Casal do Monte tinha 398 habitantes no censo de 2001.

Localiza-se em Casal do Monte, a Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão.

Bairros da Póvoa de Varzim
Argivai